Jméno Kapitán Nemo se užívá ve více významech

 Kapitán Nemo – postava z románů Julese Verna
 Kapitán Nemo (román) – románová trilogie J. M. Trosky
 Karel Nejedlý – hrdina československého protinacistického odboje